Осеново:
 Осеново — село в Благоевградской области Болгарии.
 Осеново — село в Варненской области Болгарии.

См. также 
 Горно-Осеново
 Долно-Осеново